Kellmienen ist der deutsche Name folgender ehemals ostpreußischer, heute russischer Orte in der Oblast Kaliningrad:

 Kellmienen, 1938–1946 Kellmen im Kreis Darkehmen (Angerapp), heute Rajon Osjorsk: Krasny Bor (Kaliningrad, Osjorsk)
 Kellmienen, 1938–1946 Kellen im Kreis Tilsit-Ragnit, heute Rajon Neman: Obrutschewo (Kaliningrad)